Osoby o nazwisku Hirai:
 Kanako Hirai – japońska siatkarka
 Kazumasa Hirai – japoński mangaka, pisarz i scenarzysta
 Shingo Hirai – japoński zapaśnik
 Tarō Hirai, ps. Ranpo Edogawa – japoński pisarz i krytyk

Inne:
 (10609) Hirai – planetoida z pasa głównego asteroid